Березовчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Березовчук Андрій (1981) — український футболіст.
 Березовчук Лариса Миколаївна (1948, Київ) — російська поетеса, перекладач, літературознавець, критик.
 Березовчук Микола Данилович (1920, Карабачин — 1997, Київ) — український історик, доктор історичних наук (1968), професор (1969).

Прізвища на -ук